YWJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deline (Territori del Nord-Ovest) (Canada)